Руспо́ () — тосканская золотая монета XVIII века, представляющая собой разновидность дуката. Впервые чеканилась при герцоге Козимо III Медичи (1670—1723).

Оформление: лилия на аверсе и изображение Иоанна Крестителя на реверсе.

Начало чеканки — 1719 год, окончание — 1836-й. 

Монета чеканилась из почти чистого золота и весила 3,487 грамма. Выпускались также тройные руспо, называвшиеся «руспоне».

Примечания

Литература 
 
 

Деньги Великого герцогства Тосканского
Монеты по алфавиту
Золотые монеты
Средневековые монеты
Дукат